Rude Boy – Rihanna kislemeze a Rated R albumról
Rude Boy –  Leila K és Papa Dee közös dala
Rude Boy – Jack Hazan and David Mingay filmje a The Clashről